Тизатирла има више значења:

 Тизатирла (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тизатирла (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику